Термин Хайна может относиться к следующим объектам:

 Хайна — коммуна в Германии, в федеральной земле Гессен.
 Хайна — коммуна в Германии, в федеральной земле Тюрингия.
 Хайна — коммуна в Германии, в федеральной земле Тюрингия.
 Хайна — остров у берега полуострова Юкатан, древнее святилище майя.
 Хайна — город в Доминиканской Республике.